De Grand Prix-wegrace van de Pacific 2003 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 5 oktober 2003 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

MotoGP
Makoto Tamada werd gediskwalificeerd vanwege gevaarlijk rijgedrag.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Pacific